«Шоу Бенни Хилла» () — британский комедийный скетч-сериал, с участием Бенни Хилла и других актёров. Сериал производился на BBC (1955—1968), впоследствии на ITV (1969—1989).

Транслировался более чем в 140 странах мира.

Формат 

«Шоу Бенни Хилла» представляло собой набор различных скетчей с Бенни Хиллом в главной роли совместно с другими актёрами, а также музыкальные номера с участием самого Хилла, трио The Ladybirds, а также специально приглашённых звёзд. Его характерными особенностями являются фарс, бурлеск и двусмысленные шутки. Шоу критиковали за сексизм, но Хилл всегда отмечал, что героини всегда сохраняют своё достоинство, в то время как персонажи-мужчины часто выглядят недотёпами. 
Наряду с такими комическими приёмами, как пантомима и пародия, в шоу часто использовались приёмы как замедленной, так и убыстренной съёмки, а также визуальные гэги — для создания того, что сам Хилл называл «живой анимацией». Убыстренные съемки использовались, в частности, в завершающей каждый выпуск (с 1969 года) сцене погони, происходившей под композицию Yakety Sax. Для того чтобы в кадре появилось сразу несколько персонажей, использовались комбинированные съёмки. Одним из первых опытов подобного рода стала пародия Soap Box Jury (на телепередачу Juke Box Jury) , вышедшая в эфир 4 марта 1961 года.
Наряду с этим, Хилл также был автором сценария шоу и сочинял песни, которые сам же исполнял.

Персонажи 

 Фред Скаттл — самый известный персонаж «Шоу Бенни Хилла», сыгранный Бенни Хиллом. Характерная черта — ношение головных уборов козырьком вбок (тех, на которых есть козырек), круглые очки и пришёптывание. Первая фраза, с которой он начинал беседу — Good evening, sir, good evening, viewers! (англ. «Добрый вечер, сэр, добрый вечер, зрители!»). Впервые появился в «Шоу Бенни Хилла» на Би-би-си О Фреде Скаттле известно, что он женат и у него есть сын: поскольку сам Скаттл дома бывает редко, сын называет его «дядя папа». Из пародийного скетча Is this your life (1969) выясняется, что у него есть приятель по имени Роберт Подмор.  Утверждал, что владеет несколькими иностранными языками, поэтому был направлен на телефестиваль в Монтрё.

 Чоу Мин — гость из Китая, впоследствии иммигрант. Юмор строился на его китайском акценте, из-за которого его постоянно неправильно понимали. В скетче East Meets West (1970) он сообщает, что работает флейтистом в оркестре. Настоящее имя Джей Артур Мин, что выясняется в скетче (1975), предваряющем показ фильма Beyond The Bamboo Certain (пародия на фильмы о боевых искусствах), продюсером которого он являлся.  Женат.
 Эмили Гримли — женский персонаж Хилла. Точнее, персонажей с таким именем было два: гадалка и женщина-цензор.
 Мервин Крадди. Персонажей с таким именем было несколько. Самовлюбленный актер, журналист, занимающийся расследованиями, деятель шоу-бизнеса и без пяти минут эмигрант.
 Хамфри Бамфри. Имя и фамилия суть игра слов: имя реального телеведущего Хамфри Бертона (Humphrey Burton) и персонажа «Алисы в Зазеркалье» Шалтая-Болтая (Humpty Dumpty). Персонажей с таким именем было также несколько, среди них вымышленный «министр питания» (сыгранный Бенни Хиллом) и диктор телевидения (сыгранный актером Полом Эддингтоном).

Актёры

Основной состав (1955—1968) 
Участники «Шоу Бенни Хилла», телепрограммы «Час комедии по субботам» (1957) и ситкома «Бенни Хилл» (1962—1963):

 Бенни Хилл

 Ронни Баркер
 Памела Бекман
 Феликс Боунесс
 Ронни Броуди
 Питер Вернон
 Джонни Вивиан
 Кэрон Гарднер
 Юта Джойс
 Памела Канделл
 Иэн Кей
 Дермот Келли
 Диана Кинг
 Аннабелль Ли
 Дженни Ли-Райт
 Лен Лоу
 Верн Морган
 Присцилла Морган
 Ричард Моттау

 Джекки Райт
 Дэвид Райт
 Берил Рейд
 Джули Роджерс
 Кен Седд
 Грэм Старк
 Валери Стентон
 Джим Тайсон
 Боб Тодд
 Джун Уитфилд
 Дейв Фримен
 Анита Харрис
 Патриция Хейс
 Джереми Хоук
 Роджер Эйвон
 Белла Эмберг
 Пэт Эштон

Основной состав (1969—1989) 
Участники «Шоу Бенни Хилла» и шоу «Мировое турне Бенни Хилла» (1991):

 Бенни Хилл

 Сью Аптон
 Сью Бонд
 Эдди Бьюкенен
 Труди ван Доорн
 Дженни Вестбрук
 Джонни Вивиан
 Черил Гилхэм
 Лесли Голди
 Диана Дарви
 Анна Доусон
 Луиза Инглиш
 Лен Киз
 Джон Джон Кифи
 Беттина Ле Бо
 Дженни Ли-Райт
 Генри МакГи
 Артур Маллард

 Андре Мелли
 Ронни Олдрич
 Хью Паддик
 Николас Парсонс
 Джекки Райт
 Либби Робертс
 Терри Робертс
 Джим Тайсон
 Боб Тодд
 Дилис Уотлинг
 Рита Уэбб
 Роджер Финч
 Эйра Хит
 Патриция Хейс
 Пол Эддингтон
 Белла Эмберг
 Пэт Эштон

«Ангелочки Хилла» 
Танцовщицы, принимавшие также участие в скетчах:

 Джиллиан Адамс (1983) 
 Фиона Бейкер
 Элисон Белл
 Камилла Блэр (1981)
 Норин Ботен (1984)
 Зои Брайант (1988)
 Эмма Брайант (1979—1986)
 Николя Бэкон
 Беверли Викерс
 Лесли Вудс (1984)
 Сара Вуллетт (1979) 
 Деби Гэй (1984)
 Сюзан Дали (1980—1985)
 Лиза Джекман (1983)
 Дениза Джинджелл(1981—1982)
 Лиз Джоблинг (1988)
 Терри Джонс (1982)
 Элисон Диган
 Лоррен Дойл (1977—1989)
 Дженни Драммонд
 Энн Истон (1980) 
 Хелен Карпентер (1988—1990)
 Беверли Кей (1981)
 Пенни Кендалл (1981)

 Шерон Киль (1988)
 Джули Кирк (1979—1985)
 Джейн Конавей (1983)
 Линдси Коул (1988)
 Никки Критчер (1983)
 Полин Кроуфорд (1979)
 Джейн Ливз (1983)
 Эрика Линли (1978—1984)
 Ли Майлс (1980)
 Анита Махадерван
 Фэйи Мертенс
 Труди Миллер (1982) 
 Лиза Мюлидор (с 1984)
 Черил Мортимер (1982—1985)
 Линдси Нил (1984)
 Джейн Пэрис (1981)
 Лиза Прайс (1980—1983)
 Кэти Рандалл (1985—1986)
 Коринна Расселл (1983)
 Виктория Риз
 Дебби Скамп (1989—1990)
 Фиона Сломан(1984)
 Трэси Смит (1984—1986)
 Клэр Смолли (1980—1981)
 Саманта Спенсер-Лейн (1980—1982)
 Хелен Тозер (1985)
 Джо (Джоанна) Томас (1982)

 Элисон Томас (1981—1986)
 Сара Тросселл (1989)
 Фрэнсес Уингейт (1989)
 Ди Ди Уайлд (1979) 
 Лора Уинн (1985)
 Франческа Уитберн
 Мария Уиттакер
 Сюзан Уоринг (1989)
 Клэр Фейргуд
 Вики Фейси
 Мики Харви
 Шерон Хейвуд (1980)
 Нола Хейнс(1979—1980)
 Дебра Хеммингс (1982)
 Абигейл Хиггинс (1979—1985)
 Кэти Холмс (1981)
 Трэси Эванс
 Эльфрида Эшворт (1981)
 Лесли Янг (1982)

«Маленькие ангелочки Хилла» 
Дети актёров шоу, принимавшие участие в скетчах:
 Джейд Вестбрук (дочь актрисы Дженни Вестбрук)
 Адам Джонстон (сын актрисы и хореографа Либби Робертс)
 Джоанна Киркланд (дочь директора шоу Денниса Киркланда)
 Ричард и Луиза Уотлинг (сын и дочь актрисы Сью Аптон)

Пародии и упоминания 
В Великобритании

 В фильме «Казино „Рояль“» (1967 г.) среди прочих пародий встречается (на 81-й минуте) отсылка к шоу Бенни Хилла. Комичная драка сопровождается мелодией со вставками из «Yakety Sax».
 Участники британского скетч-шоу «Three of a Kind» сделали довольно злую пародию на «Шоу Бенни Хилла» под названием «Шоу Дженни Хилл» (). В пародии высмеяны «очень старые шутки» Хилла, а также то, что сценарии и песни он писал самостоятельно — как явствует из титров, Дженни Хилл написала сценарий, музыку, подобрала костюмы, приготовила чай и «собрала старые шутки».
 По сообщению газеты The Independent, британский писатель и сценарист сэр Джон Мортимер написал сценарий телевизионного фильма о Хилле, роль которого должен был сыграть Мэтт Лукас, звезда скетчкома The Little Britain. Фильм должен был выйти на Би-би-си в рамках серии фильмов о знаменитых британских комиках.
 В одной из тюрем Великобритании в новогоднюю ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года разразился бунт, в ходе которого произошёл пожар. По словам заместителя председателя национальной ассоциации тюремщиков Марка Фримана, заключённые отказались пройти проверку на употребление алкоголя и прибегли к насилию: «Персонал тюрьмы, бегающий за заключёнными, чтобы проверить их на употребление алкоголя, очень напоминал сцену из „Шоу Бенни Хилла“, только музыки не хватало».
В США

 В знаменитом американском телесериале "Женаты с детьми" Кейли упоминает как ей нравится шоу Бэнни-Хила, особенно когда он так быстро-быстро бегает под музыку.
 В фильме «V — значит вендетта» есть эпизод с британским юмористическим шоу, в которое будто бы пригласили верховного канцлера Сатлера. Стивен Фрай в роли ведущего копирует манеру Бенни Хилла, шоу заканчивается под знаменитый мотив «Yakety Sax». Этот же мотив использован и в фильме «Наверное, боги сошли с ума».
В фильме "Джек-попрыгун" сотрудники британского посольства смотрят "Шоу Бенни Хилла".
 Участники американского комедийного шоу «The Man Show» сделали пародию на «Шоу Бенни Хилла».
 В одной из серий мультсериала «Бивис и Баттхед» происходит такой диалог: «Это не „Шоу Бенни Хилла“? — Да нет, здесь нет девчонок в бикини».
 В американском комедийном сериале «Золотые девочки» одна из героинь говорит: «О Господи, похоже, что он умер как в скетче Бенни Хилла».
 В мультипликационном сериале «Симпсоны» в четырнадцатом сезоне в одной из серий писательница Хелен Филдинг вела себя как герой Бенни Хилла — быстро убегала от полиции, шлёпала по лысине других персонажей. В качестве фона играла соответствующая музыка.
 В мультипликационном сериале «Джимми Нейтрон» в одной из серий главные герои убегали от медведя в ускоренном режиме в стиле шоу Бенни Хилла под музыку «Yakety Sax».
 В одной из серий «Робоцыпа» есть сцена похорон Бенни Хилла — могильшики с гробом актёра устраивают беготню по кладбищу под искажённую мелодию «Yakety Sax», вовлекая в неё всех случайных посетителей кладбища (в том числе путём «случайного раздевания Барби»).
 В 23 сезоне сериала «Симпсоны» можно увидеть отель Бенни Хилтон, что является пародией на сеть отелей Хилтон, а также отсылкой к Бенни Хиллу.
 В 13 серии 5-го сезона (Кенни умирает) сериала Южный парк в начале серии показывают сцену подготовки к аборту, на заднем фоне звучит смех, когда пациентка просит выключить телевизор, на экране можно увидеть фрагмент из шоу Бенни Хилла. в котором показано, как Бенни шлёпает по лысине Джекки Райта.
 В 7 серии 5-го сезона «Третья планета от Солнца» на 11 минуте Дон называет имя Бенни Хила, которого как раз смотрит Салли.

В России
 В программе «БИС» (ТВ-6) была показана пародия под названием «Бенни Хилл по-татарски». Эта программа была якобы выпущена казанским телевидением (пародия начинается с заставки «Kazan television» — аллюзия на «Thames Television»), а сюжет пародии был посвящён шутке с тортом в лицо и завершался резюме: «Тортым морда не надо. Тортым жрать надо».
 Команда КВН ТюмГНГУ из Тюмени показала, что было бы, если бы Бенни Хилл был режиссёром фильма «Белое солнце пустыни» (номер «Бенни Хиллое солнце пустыни»)
 В телепередаче «Большая разница» были показаны пародии на немые скетчи Бенни Хилла (в рамках пародий на сериалы «Универ» и «Реальные пацаны»).

В Германии
 В 8 эпизоде 2-го сезона скетч-шоу «Knallerfrauen» Мартина Хилл бегает по супермаркету под музыку «Yakety Sax», пытаясь успеть сделать покупки до закрытия.

В Канаде
 В компьютерной игре «A Bird Story» от канадской студии Freebird Games есть небольшой эпизод под музыку, сильно напоминающую «Yakety Sax», пародирующий классический гэг с беготнёй через двери из мультфильмов про Скуби-Ду.

См. также 
 Бенни и остроты
 Маски-шоу
 Мистер Бин (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 Шоу Бенни Хилла на IMDb
 Шоу Бенни Хилла на TV.com
 Список серий (1969—1989) на TheTVDB.com

Сатирические телепередачи
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 1950-х годов
Телесериалы Великобритании 1960-х годов
Телесериалы Великобритании 1970-х годов
Телесериалы Великобритании 1980-х годов
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1955 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1991 году
Телесериалы-ситкомы Великобритании
Бенни Хилл
Программы телеканала ITV